

Musica 
 Up All Nite Records – etichetta discografica
 Up All Night – singolo dei blink-182
 Up All Night – album degli East 17
 Up All Night – album delle Gore Gore Girls
 Up All Night – singolo degli Slaughter
 Up All Night – album dei One Direction
 Up All Night – album di Rob Mills
 Up All Night – album dei Pajama Party
 Up All Night – album dei Razorlight
 Up All Night – album di John Scofield
 Up All Night – album dei The Waifs
 Up All Night – singolo di Matt Willis
 Up All Night – canzone dei Rosemary's Sons
 Up All Night – singolo dei Take That del 2009, dall'album The Circus

Radio 
 Up All Night – programma radiofonico britannico

Televisione 
 Up All Night – film TV del 2007 diretto da Scott Silveri
 USA Up All Night – programma antologico televisivo statunitense
 Up All Night – sitcom statunitense trasmessa dal 2011